een plaats:
Zürich (stad), een stad in Zwitserland
Zürich (district), rondom deze stad
Zürich (kanton), waarvan Zürich de hoofdstad is
Zurich (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Súdwest Fryslân
Zurich (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Zurich Insurance Group, een verzekeringsmaatschappij
Zurich, internationale Engelse titel van Und morgen Mittag bin ich tot, een Duitse film uit 2013